20. etape af Tour de France 2022 var en 40,7 km lang  med 442 højdemeter, som blev kørt den 23. juli 2022 med start i  og mål i . Det var rytternes sidste chance for at lave om på stillingen i det samlede klassement. Caleb Ewan blev som første rytter sendt afsted kl. 13.05, mens Jonas Vingegaard som sidste rytter tog afsted kl. 17.

Etapen blev en stor succes for . De to holdkammerater Wout van Aert og Jonas Vingegaard i henholdsvis den grønne pointtrøje og den gule førertrøje endte på de to første pladser. Resultatet betød at Vingegaard reelt sikrede sig den samlede sejr i Tour de France 2022.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Nathan Van Hooydonck () – stillede ikke til start på grund af personlige årsager.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

20